Тегернзе:

 Тегернзе — озеро, расположенное в Германии, в Баварии, в предгорьях Альп.
 Тегернзе — город в Германии, курорт, расположен в земле Бавария, на восточном берегу озера Тегернзе.

См. также 
 Тегернзейские анналы Вернера и других